È un punto all'orizzonte in cui si avverte la massima luminosità. Se allontano lo sguardo dal punto di Arago la luminosità si riduce perché la luce subisce polarizzazione parziale a causa della riflessione.

Voci correlate
Lamine a zona

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

ottica